Mega Man (computerspelserie), een actie-platform computerspelserie van Capcom
 Mega Man (personage), de hoofdpersoon in de gelijknamige spelreeks
 Mega Man (computerspel), het eerste spel in de serie uit 1987

 Megaman (Marvel), een schurk uit de Marvel Comics-reeks

 MegaMan (Lil Wayne), een muzieknummer uit 2011